El nombre de «Ermita de Santa Lucía» es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a Lucía.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de Santa Lucía, ermita en la localidad de Alcalá de Chivert, Castellón;
 Ermita de Santa Lucía, ermita en la localidad de Alcalá de Henares, Madrid;
 Ermita de Santa Lucía, ermita en la localidad de Campillo de Aragón, Zaragoza;
 Ermita de Santa Lucía, ermita en la localidad de Denia, Alicante;
 Ermita de Santa Lucía, ermita en la localidad de Jávea, Alicante;
 Ermita de Santa Lucía, ermita en la localidad de Pauls de Flamisell, Lérida;
 Ermita de Santa Lucía, ermita en la localidad de Valencia, Valencia;
 Ermita de Santa Lucía, ermita en la localidad de Vilamitjana, Lérida;